Эми́ль Ио́сифович Кительма́н (; 1 ноября 1983, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский и израильский футболист, полузащитник.

Брат Эмиля — Михаил Кительман также является футболистом и защищал цвета многих азербайджанских клубов.

Биография 
В футбол начал играть в возрасте 8 лет в СДЮШОР «Нефтчи». Первыми тренерами были Виталий Степанович и Иван Андреевич. С 1993 по 1998 года учился в детской футбольной школе клуба «Нефтчи» под руководством Ислама Керимова. Обучался также на факультете Менеджмента и Управления Бакинского Университета Бизнеса.

В 2002 году вместе с семьёй переехал в Израиль. Три года выступал за «Маккаби» (Герцлия), клуб первой лиги чемпионата Израиля. На 3-й год у игрока возникли разногласия с тренером, приведшие к потере места в основе.

Также играл за израильские клубы «Секция Нес-Циона» и «Ирони Квар-Ена».

Выступал за клубы азербайджанской премьер-лиги — «Хазар Университети», «Шафа» (Баку), «Бакылы» (Баку), «Олимпик» (Баку), «Баку».

С 2009 — игрок клуба «Масаллы». В 2010 играл за клуб первой лиги «Ряван».

Сборная Азербайджана 
Выступал за юношескую (U-19) сборную Азербайджана, за которую провёл два официальных матча в рамках отборочных матчей чемпионата Европы, против сборных Финляндии и Македонии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2000/01 (в составе клуба «Шафа»).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Азербайджана
Футболисты Израиля
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Бакылы»
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК «Маккаби» Герцлия
Игроки ФК «Секция Нес-Циона»
Игроки ФК «Ирони Квар-Ёна»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Масаллы»
Игроки ФК «Мугань»
Игроки ФК «Ряван»